Ellendale peut désigner différentes villes américaines :

 Ellendale, ville de la Caroline du Nord ;
 Ellendale, ville du Dakota du Nord ;
 Ellendale, ville du Delaware ;
 Ellendale, ville du Minnesota ;
 Ellendale, ville de l'Oregon ;
 Ellendale, ville du Tennessee.